Всероссийский турнир любителей 1912 — шахматный турнир проходивший в июле—августе в Саратове.

18 участников. 

Итоги: 
 1—2. В. Розанов, К. Розенкранц — по 14 очков;
 3—4. Ф. Богатырчук, Ю. Вигдорчик — по 13;
 5. Э. Тальвик — 10½.

Литература 
 

Шахматные турниры в Российской империи
1912 год в шахматах
Спорт в России в 1912 году
Июль 1912 года
Август 1912 года
Спортивные соревнования в Саратове
1910-е годы в Саратовской области